Deep Forest — дебютный одноимённый альбом французской этно-электронной группы Deep Forest, изданный в 1992 году.

Об альбоме 
Композиции альбома новой группы построены на семплировании африканских песнопений. Оригиналы были взяты из Ганы, Сенегала, Камеруна, Бурунди и Центральноафриканской Республики. Альбом имел широкий успех по всему миру и был продан в количестве свыше 2,5 миллионов экземпляров.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Deep Forest на сайте Мишеля Санчеса
 Deep Forest на сайте Discogs.com

Альбомы Deep Forest